Merlis bezeichnet:

 Mark Merlis (1950–2017), US-amerikanischer Schriftsteller

 Merlis-Serpentinite, verstreute Serpentinitvorkommen am Nordwestrand des Zentralmassivs in Frankreich